Por Avondale pode estar à procura de:
Avondale (Arizona)
Avondale (Colorado)
Avondale (Luisiana)
Avondale (Missouri)
Avondale (Pensilvânia)
Avondale Estates
Avondale (Irlanda), cidade do condado de Wicklow.

Desambiguação